Worthing är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet West Sussex och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden London. Distriktet har 104 640 invånare (2011).

Källor 

 
Englands distrikt
Unparished areas i West Sussex